

Боніта — селище, штат Луїзіана
 Боніта — переписна місцевість, штат Каліфорнія